Josephiten heißen folgende religiösen Gruppen und Gemeinschaften:

 die Nachkommen des alttestamentlichen Stammvaters Josef, namentlich die Stämme Manasse und Efraim.
 die Anhänger des Patriarchen Joseph I. Galesiotes († 1283)
 die Anhänger des russischen Mönches Iossif Wolozki (auch: Josiflianer genannt) 
 die Anhänger von Joseph Smith und seiner 1830 gegründeten Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 mehrere römisch-katholische Ordensgemeinschaften, die sich den heiligen Josef als Schutzpatron erkoren haben, darunter
 Josephiten von Geraardsbergen
 Missionsgesellschaft vom hl. Joseph von Mill Hill
 St.-Joseph-Gesellschaft vom Hl. Herzen
 Brothers of St. Joseph the Worker